Соловецкий камень — посвящённый памяти жертв политических репрессий в СССР мемориальный камень, происходящий с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом ГУЛАГа и советских репрессий вообще.

Известна целая серия таких памятников: 
 Соловецкий камень на Соловецких островах в посёлке Соловецкий на улице Павла Флоренского (1989),
 Соловецкий камень в Москве на Лубянской площади (1990),
 Соловецкий камень в Архангельске на пересечении улицы Гагарина и Обводного канала (1990-1992),
 Соловецкий камень в Санкт-Петербурге на Троицкой площади Петроградской стороны (2002),
 Соловецкий камень в Кирове на улице Розы Люксембург (2008),
 Соловецкий камень в Боровске в Центральном сквере (2017).

Соловецкий камень хранится в музее Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле в США. Такой же камень установлен на могиле правозащитника Вениамина Иофе. Соловецкие камни заложены в основание других мемориалов, например, поклонного Бутовского креста, Памятника пострадавшим в годы гонений и репрессий в Сергиевом Посаде и Стены скорби в Москве.

Также известны «соловецкие камни», посвященные соловецким жертвам, но не происходящие с территории бывшего лагеря:
 «Соловецкий камень» у офиса общества «Мемориал» на Малом Каретном переулке в Москве привезён из Дмитлага и установлен в 1994 году,
 «Соловецкий камень» в Сандармохе открыт в 1997 году.